

Cinema 
 Perfido inganno (Born to Kill) – film del 1947 diretto da Robert Wise

Criminalità 

Born to Kill – Banda di strada di immigrati vietnamiti a New York (Stati Uniti)

Musica 
 Born to Kill – traccia dell'album Damned Damned Damned dei The Damned del 1977
 Born to Kill – traccia dell'album Kill After Kill degli Exciter del 1992
 Born to Kill – raccolta dei The Damned del 1997
 Born to Kill – traccia dell'album No Guts. No Glory. degli Airbourne del 2010

Televisione 
 Nato per uccidere (Born to Kill) – episodio della quinta stagione di CSI: Miami